Vietnam
Distretto di Tan Phu – distretto della provincia di Dong Nai
Distretto di Tan Phu – distretto della provincia di Ho Chi Minh